Rüti BE steht für folgende Orte im Kanton Bern, Schweiz:

 Rüti bei Büren, Gemeinde im Verwaltungskreis Seeland
 Rüti bei Lyssach, Gemeinde im Verwaltungskreis Emmental
 Rüti bei Riggisberg, Ortschaft in Riggisberg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland